Натуральне число 650
 650 рік до нашої ери
 650 рік нашої ери